Клод Мишѐл Клюнѝ () е френски поет, писател и литературен критик.

Биография 
Роден е на 2 юли 1930 година в Гранвил, Шампан, но израства в района на Париж, където баща му работи в самолетостроенето. През 50-те години започва да публикува стихове и критика, а през 1961 година излиза първият му роман „La Balle au bond“. През следващите десетилетия играе активна роля във френския литературен живот.

Клод Мишел Клюни умира на 11 януари 2015 година в Париж.

Библиография

Поезия 
 Désordres, Gallimard, 1965, prix Caroline Jouffroy-Renault de l’Académie française
 Inconnu passager, Gallimard, 1978
 Asymétries, La Différence, 1985
 Hérodote Eros, Fata Morgana, 1984
 Feuilles d’ombre d’Harmodios de Cyrène apories, La Différence, 1987
 Poèmes du fond de l’œil, Gallimard, 1989
 Odes profanes, La Différence, 1989
 Œuvre poétique, vol. 1 „Œuvres complètes“, La Différence, 1991
 Un jour à Durban, La Différence, 1991
 Les dieux parlent, La Différence, 1993
 Poèmes d'Italie, La Différence, 1998
 À l’ombre du feu, La Différence, 2001
 L’Autre Visage, La Différence, 2004
 Œuvre poétique, vol. 2, La Différence, 2010

Литературен дневник 
L'Invention du Temps: journal littéraire, La Différence, 10 volumes ont paru depuis 2002:

Tome  1, Le Silence de Delphes, 1948-1962
Tome  2,  Années de sable, 1963-1967
Tome  3, Impostures, 1968-1973
Tome  4, La déraison, 1974-1977
Tome  5, Les Dieux Nus, 1978-1979
Tome  6, Le Retour Des Émigrés, 1980-1981
Tome  7, L'or des dioscures, 1982-1983
Tome  8, Le passé nous attend, 1984-1985
Tome  9, Moi qui dors toujours si bien, 1986-1987
Tome 10, Rêver avec Virgile, 1988-1990

Есеистика 
 Dictionnaire des nouveaux cinémas arabes, Sindbad, 1978 (grand prix de la critique cinématographique, 1979)
 La Rage de lire, essais critiques, Denoël, 1978
 Le Caire, essai, Champ Vallon, 1985
 Le Fleuve et l'Écho, La Différence, 1987 ; rééd. revue, 1991 (précédé d'une traduction de Eraostratus de Fernando Pessoa par François Rosso)
 François Imhoff, essai, La Différence, 1993
 Le Livre des quatre corbeaux, essai, La Différence, 1998
 Atacama, essai historique, La Différence, 2000
 Sous le signe de Mars, récit, La Différence, 2002
 Waterloo, une bataille pour l'Europe, album, La Différence, 2012

Романи и повести 
 La Balle au bond, roman, Denoël, 1961
 Un jeune homme de Venise, roman, Denoël, 1966
 Vide ta bière dans ta tombe, récit, Denoël, coll. „L'instant romanesque“, 1980
 Disparition d'Orphée de Girodet, nouvelle, La Différence, 1987
 On dit que les gens sont tristes, nouvelles, Gallimard, 1992
 Œuvre romanesque: „Œuvres complètes“, La Différence, 1994

Бележки 

Френски поети
Френски литературни критици
Френски пътеписци
Хора от Гранд Ест
Починали в Париж